Ove Skeel er navnet på flere personer:

 Ove Ottesen Skeel (ca. 1677-1723) – dansk godsejer
 Ove Skeel (1898-1973) (1898-1973) – dansk godsejer og hofjægermester